Eibach steht für:
 Eibach (Unternehmen), deutscher Hersteller von Fahrwerksfedern und -systemen und industriellen Federn
 Eibach, ehemaliger Dreiradwagen der Eichler & Bachmann

Personen:
 Joachim Eibach (* 1960), deutscher Historiker
 Johann Eibach (1859–1936), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen und Bürgermeister von Pfaffen-Schwabenheim
 Ludwig Eibach (1810–1868), deutscher lutherischer Theologe
 Ulrich Eibach (* 1942), deutscher Theologe und Ethiker

Eibach ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Eibach (Dillenburg), Ortsteil der Stadt Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Eibach (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Eibach (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Eibach (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eibach (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg, Bayern

Fließgewässer:
 Eibach (Dürre Aschach), linker Zufluss der Dürren Aschach bei Untereibach, Stadtgemeinde Peuerbach, Oberösterreich
 Eibach (Ergolz), linker Zufluss der Ergolz in Gelterkinden, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft
 Eibach (Grosse Entlen), Zubach der Grossen Entlen, Kanton Luzern
 Eibach (Kleine Laber), rechter Zufluss der Kleinen Laber vor Hirschling, Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eibach (Kollbach), rechter Zufluss der Kollbach (zum Vilskanal) vor Haberskirchen, Markt Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eibach (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz im Stadtteil Eibach (größtenteils verdolt), kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Eibach (Schelde), rechter Zufluss der Schelde zwischen Ober- und Niederscheld, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Eibach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Grasenseer Bach, zur Rott) bei Holzhäuser, Markt Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eibach (Voßbrucher Bach), linker Zufluss des Voßbrucher Bachs (zur Sülz) nach Voßbruch, Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bauwerke:
 Burg Eibach, Burgruine beim Gut Eibach, nahe Scheel (Lindlar), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gut Eibach, nahe Scheel (Lindlar), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Aibach
 Eilbach
 Einbach
 Eybach